Dowie ist der Name folgender Personen:

 Claire Dowie (* 1956), englische Schriftstellerin, Regisseurin und Schauspielerin
 Iain Dowie (* 1965), nordirischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 John Alexander Dowie (1847–1907), schottischer Kongregationalist in den Vereinigten Staaten
 John Dowie (1955–2016), schottischer Fußballspieler
 Natasha Dowie (* 1988), englische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Mount Dowie, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land